Jarosław Rzeszutko (né le  à Gdańsk dans la voïvodie de Poméranie en Pologne) est un joueur professionnel polonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle dans son pays natal avec le Stoczniowiec Gdańsk. Il y évolue cinq saisons avant d'entreprendre un nouveau chapitre de sa carrière au Royaume-Uni avec les Newcastle Vipers en 2010-2011.

Il représente depuis 2003 la Pologne lors de compétitions internationales.

Le , il rejoint officiellement le club français des Gothiques d'Amiens qui évolue en Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Stoczniowiec Gdańsk ||Ekstraklasa ||32 ||5 ||1 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Stoczniowiec Gdańsk ||Ekstraklasa ||38 ||9 ||8 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Stoczniowiec Gdańsk ||Ekstraklasa ||43 ||14 ||14 ||28 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Stoczniowiec Gdańsk ||Ekstraklasa ||25 ||14 ||14 ||28 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stoczniowiec Gdańsk ||Ekstraklasa ||49 ||29 ||31 ||60 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Newcastle Vipers ||EIHL ||47 ||34 ||30 ||64 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Gothiques d'Amiens ||LM || 26|| 14|| 9|| 23|| 10|| 10|| 5|| 7|| 12|| 0
|-
|2012-2013 || TH Unia Oświęcim ||Ekstraklasa || 38|| 18|| 25|| 43|| 22|| 8|| 7|| 6|| 13|| 8
|-
| 2013-2014|| GKS Tychy || PHL || 47|| 22|| 28|| 50|| 51|| 14|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2014-2015|| GKS Tychy || PHL || 22|| 12|| 11|| 23|| 10|| 16|| 6|| 5|| 11|| 6
|-
| 2015-2016|| GKS Tychy || PHL || 32|| 12|| 14|| 26|| 14|| 14|| 1|| 5|| 6|| 29
|-
| 2016-2017|| GKS Tychy || PHL || 39|| 21|| 16|| 37|| 10|| 15|| 5|| 8|| 13||10
|-
| 2017-2018||GKS Tychy || PHL || 31|| 21|| 17|| 38|| 8|| 13|| 3|| 8||11 || 6
|-
| 2018-2019|| GKS Tychy || PHL || 39|| 19|| 15|| 34|| 2|| 18|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 2019-2020|| GKS Tychy || PHL || 37|| 17|| 12|| 29|| 6|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2020-2021|| GKS Tychy || PHL || 35|| 14|| 16|| 30|| 6|| 11|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2021-2022 || KH Zagłębie Sosnowiec  || PHL ||  ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Gdańsk
Joueur international polonais de hockey sur glace
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du TH Unia Oświęcim
Attaquant de hockey sur glace